Pǔtuó (普陀) est la traduction en mandarin du mot sanskrit Potala.
Le Putuo Shan (普陀山) est un mont situé sur l'île de Putuo (Zhejiang, Chine).
L'île de Putuo est une île du Zhejiang (Chine), sur laquelle se situe le Putuo Shan.
 Le district de Putuo (普陀) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine, dans laquelle se situe l'île de Putuo.
 Le district de Putuo (普陀) est une subdivision administrative de la municipalité de Shanghai en Chine.
Le temple de Putuo Zongcheng ou temple de l'école du Potala est un temple situé à Chengde (Hebei, Chine). 

Homonymie de toponyme